

Personnalités 

 Ferdinand Augustin Hallerstein (1703-1774), missionnaire jésuite en Chine, mathématicien et astronome ;
 Karl Haller von Hallerstein (1774-1817), archéologue allemand en Grèce.

Noms dérivés 
 (15071) Hallerstein, astéroïde de la ceinture principale.